Происхожде́ние — многозначное слово, обычно означает появление чего-либо.
Используется в различных значениях в зависимости от контекста.

В науке 
Теория зарождения, возникновения чего-либо, а иногда также и наука, изучающая данную теорию:

в космогонии и астрофизике 
 Происхождение Вселенной
 Происхождение Солнечной системы
 Происхождение Земли
 Происхождение Луны

в биологии 
 Происхождение жизни
 Происхождение земноводных
 Происхождение человека (антропогенез)

в языкознании и филологии 
 Происхождение языка (глоттогония)
 Происхождение слов (этимология)

В социальном контексте 
 «Происхождение семьи, частной собственности и государства» — одно из концептуально важнейших произведений марксизма.
 Социальное происхождение — изначальная принадлежность конкретного человека по рождению к какой-либо социальной группе, например, к семье, клану, сословию, касте или иному социальному слою
 Происхождение денежных средств или капитала — источник их (его) получения, например: наследство, заработная плата, предпринимательский доход, дарственная, выигрыш в лотерее, премия, кредит, спонсорская помощь, грант и т. п.

В искусстве 
 «Происхождение» () (2009) — биографический фильм Джона Эмиела
 «Происхождение» — пилотная серия американского телесериала «Герои»
 «Происхождение» — название третьей серии девятого сезона телесериала Звёздные врата: SG-1
 «Происхождение» — название девятой серии девятого сезона телесериала Секретные материалы
 «Происхождение» — мистический роман 2017 года американского писателя Дэна Брауна
 «Происхождение» — американский научно-фантастический веб-сериал, снятый по заказу YouTube в 2018 году

В религии 
 Происхождение честных древ Животворящего Креста — название христианского праздника, в котором слово «происхождение» () передаёт тот же смысл, что и «обретение»

См. также 
 Провенанс
 «Происхождение видов»
 Происхождение мира
 Возникновение
 Зарождение
 Инициализация
 Начало